Чулы́м — название географических объектов в России:

Реки 
 Чулым — река в Хакасии, Красноярском крае и Томской области, правый приток Оби.
 Чулым — река в Новосибирской области, впадает в озеро Малые Чаны.

Населённые пункты 
 Чулым — город в Новосибирской области, административный центр Чулымского района.
 Чулым — село в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Чулым — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области.